Сижан:

 Сижан — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Сижан — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.